Vosseler oder Voßeler ist der Familienname folgender Personen:

 Erwin Vosseler (1913–?), deutscher Fußballspieler
 Hans-Günther Vosseler (* 1949), deutscher Schwimmer
 Johann Martin Vosseler (1842–1905), Abgeordneter im württembergischen Landtag
 Julius Vosseler (1861–1933), deutscher Zoologe und Zoodirektor
 Lothar Vosseler (1947–2019), Halbbruder des ehemaligen Bundeskanzlers Gerhard Schröder
 Margret Voßeler (* 1957), deutsche Politikerin (CDU)
 Martin Vosseler (1948–2019), Schweizer Arzt, Friedens- und Umweltaktivist und Autor
 Nicole C. Vosseler (* 1972), deutsche Schriftstellerin
 Paul Vosseler (1890–1979), Schweizer Geograph, Hochschullehrer und Autor
 Walter Vosseler (1908–1981), deutscher Kommunist und Spanienkämpfer der Internationalen Brigaden

Siehe auch:
 Vossler
 Vosselaar